Finalen om Europamesterskabet i fodbold 2000 var den 11. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 2. juli 2000 på De Kuip i Rotterdam, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 2000. De deltagende hold var  og . Franskmændene vandt 2-1 på et golden goal i forlænget spilletid.

Det var Frankrigs anden EM-finale, da de også i 1984 kom til den afgørende kamp, og vandt over  på hjemmebane. De var samtidig regerende verdensmestre, da de havde vundet VM i fodbold 1998. Det var også Italiens anden EM-finale i historien. I 1968 vandt de over  på hjemmebanen i Rom, efter en sejr på 2-0 i den første omkamp, da den første kamp var endt 1-1.

Kampen blev ledet af den svenske dommer Anders Frisk, med landsmanden Leif Lindberg og danske Jens Larsen som linjedommere.

Kampen 
Marco Delvecchio bragte Italien foran i det 55. minut, og dette holdt indtil det fjerde og sidste minut af overtiden, hvor Sylvain Wiltord udlignede og sendte kampen ud i forlænget spilletid. I det sidste minut af den forlængede spilletids 1. halvleg scorede David Trezeguet på et golden goal, og Frankrig havde dermed vundet deres anden EM-titel. Dette var anden gang i træk at en EM-finale blev afgjort på et golden goal, da  i 1996 vandt på samme måde.

Detaljer

Statistik

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 2000  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
2000 - Finalen
Italiens fodboldlandshold
Frankrigs fodboldlandshold
Rotterdam